Olimpija je ime več slovenskih športnih klubov iz Ljubljane:
 HDD Tilia Olimpija
 HD HS Olimpija
 Košarkarski klub Union Olimpija
 Nogometni klub Olimpija (1911-2005)
 Nogometni klub Olimpija (2005-)
 Rokometni klub Olimpija
 FBK Olimpija Ljubljana
 Judo klub Olimpija

Slovenski športni klubi